Татьяна Алексеевна Жук (Шестернёва, Соколова; род. , Ленинград, СССР — 21 марта 2011 года, Орехово-Зуево, Московская область) — советская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Александром Гореликом серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года. Заслуженный мастер спорта СССР.

Карьера 
Татьяна Жук — младшая сестра прославленного советского тренера по фигурному катанию Станислава Жука.

Начинала заниматься фигурным катанием в Ленинграде, у Игоря Москвина. С первым партнёром Александром Гавриловым стала бронзовым призёром Чемпионатов мира (1963 год) и Европы (1963—1964). Кроме того, выступала в одиночном катании и была на Чемпионате СССР 1963 года второй.

В апреле 1964 года перешла в ЦСКА, в Москву, тренировалась под руководством брата — Станислава Жука и он поставил её в пару с Александром Гореликом. Были первой спортивной парой со значительной разницей в росте.

Пара Жук—Горелик в 1965 году стали бронзовыми медалистами, а в 1966 и 1968 годах — серебряными на Чемпионатах мира. На чемпионатах Европы они завоёвывали бронзовые медали в 1965 году и серебро в 1966 году.

В 1966 году Татьяна Жук получила тяжёлую травму, и врачи запретили ей выходить на лёд минимум год. Пара полностью пропустила сезон 1966—1967. И всё же фигуристы смогли вернуться в спорт и завоевать серебряные медали на Олимпиаде 1968 года в Гренобле.

В 1965 году Татьяна Жук вышла замуж за известного армейского футболиста Альберта Шестернёва, а в 1968 году решила закончить спортивную карьеру, чтобы родить ребёнка. После декрета выступала с партнёром в цирке на льду. С Шестернёвым они прожили шесть лет и в начале 1970-х гг. развелись. В другом браке имела ещё одну дочь.

Спортивные достижения 
(с А. Гореликом)

(с А. Гавриловым)

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 Современный музей спорта
 Вторая высота (Шелухин А.)

Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы СССР по фигурному катанию